Kuźmiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie charkowskim, w rejonie wałkiwskim
 Kuźmiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie sarneńskim